Шпилькó — украинская и белорусская фамилия. Не изменяется по родам, числу и падежам. Известные носители:
 Шпилько, Григорий Андреевич (1872—1936) — российский и советский военный деятель, исследователь Памира, первым описавший Усойский завал, Сарезское озеро и землетрясение, их создавшее.
 Шпилько, Павел Иванович (1912—1968) — советский артиллерист, Герой Советского Союза (1945).
 Шпилько, Сергей Павлович (род. 1957) — российский государственный деятель, экономист, президент Российского союза туриндустрии.

См. также 
 Шпилька (значения)
 Шпильков

Примечания